Andrzej Pawlikowski – były szef BOR
 Andrzej Pawlikowski – architekt i urbanista